LXV steht für:
 Land Rover Defender LXV, Jubiläumsmodell des Land Rover Defender, britischer Geländewagen
 Vespa LXV, Vintage-Version des italienischen Motorrollers Vespa LX, siehe Vespa LX #Sondermodelle
 römische Zahlzeichen für 65
 Leadville Airport (IATA-Code), Flughafen von Leadville, Lake County Colorado

Siehe auch:
 L15

Abkürzung